Херхеулидзе, Херхеулидзевы () — грузинский княжеский род.

Род происходит из южногрузинской провинции Самцхе, где Херхеулидзе принадлежало феодальное владение Херхети. По легенде в конце XII века один из представителей фамилии переехал в местность Нар, где женился на местной дворянке и основал новую линию рода Херхеулидзе. Во время вхождения Грузии в состав Российской империи за линиями рода был признан княжеский титул (1825, 1850, 1864).

Род стал особенно известен в XVII веке благодаря военачальнику Агатангу Херхеулидзе и его , которые погибли в Битве при Марабда в 1625 году.

Известные представители 
 Херхеулидзе, Баака — сподвижник Георгия Саакадзе.
  (ум. 1625) — герои битвы при Марабда.
 Херхеулидзев, Захар Семёнович (ум. 1856) — генерал-майор, Керчь-Еникальский градоначальник.

Источники 

 

Князья Грузии
Грузинские княжеские роды Российской империи
Дворянские роды, на гербах которых изображён корабль
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы